Влади́мир Ге́рманович Ли́дин (настоящая фамилия Го́мберг; 1894—1979) — русский советский писатель, библиофил. Один из создателей легенды о посмертной судьбе Н. В. Гоголя.

Биография 
Родился  года в московской купеческой семье. Учился в Лазаревском институте восточных языков. В 1915 году окончил юридический факультет Московского университета. Ещё в студенческие годы (с 1908) начал публиковать рассказы, первый сборник вышел в 1916 году. 

Во время Гражданской войны воевал в Красной Армии, был на разных фронтах, в том числе в Сибири. 

В первые послереволюционные годы совершил несколько поездок по Западной Европе и Ближнему Востоку. 

Не принадлежал ни к какой из литературных группировок, был хорошо знаком со многими писателями, далёкими от литературного официоза, и написал о них в своей книге воспоминаний «Люди и встречи» (1957, переиздавалась с дополнениями в 1961, 1965). Жил в Москве, более 30-ти лет преподавал в Литературном институте.

Умер в Москве 27 сентября 1979 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Творчество 
Лучшие произведения Лидина написаны в жанре небольшого рассказа, который напоминает не только об А. Чехове и И. Бунине. В 20-е гг. у Лидина можно обнаружить некоторое влияние прозы Б. Пильняка, в 60-е — К. Паустовского. В рассказе «Голубое руно» (1926) выявляется его умение импрессионистски изобразить человека, сохраняя эпическое спокойствие. Своеобразным переломом в творчестве писателя стал роман «Отступник» (1927), написанный уже в иной для автора манере. С начала 30-х гг. популярность Лидина-писателя несколько уменьшается. Глубокий психологизм, негромкая, но точная интонация определяют теперь своеобразие его прозы. С конца 50-х гг. Лидин активно издаётся. До конца своей жизни автор писал рассказы, объединяя их в сборники. Они свидетельствовали о непреходящей способности Лидина-рассказчика с человеческой теплотой показывать сложные судьбы людей, используя для этого свои характерные средства: реалистический диалог и пейзаж. Раздумывая над долгим творческим путём писателя, трудно отделаться от мысли, что  талантливый прозаик не в полной мере смог реализовать свои возможности. Однако то, что он создал в 20-е гг. и в последние полтора десятилетия своей жизни, прочно вошло в историю русской словесности XX века.

Награды 
 2 ордена Трудового Красного Знамени (16.04.1964; 18.02.1974)
 орден «Знак Почёта» (15.09.1961)
 медали

Сочинения

Сборники 

 Трын-трава. — : «Северные дни»,1916
 Вороные кони. — : «Северные дни», 1916
 Полая вода. — : «Северные дни»,1917
 Арфы, повесть. — : «Северные дни», 1920
 Моря и горы. — : «Северные дни»,1922
 Ковыль скифский, повесть. — 1922
 Курга-баба. — 1922
 Мышиные будни. — : «Прибой», 1923 (два издания)
 Повести о многих днях. — Берлин: «Огоньки», 1923
 Морской сквозняк. — -: «Изд-во Л.Д.Френкель», 1923
 Будда. — -: «Изд-во Л. Д. Френкель», 1923
 Шестая дверь. — Берлин: «Книгоиздательство писателей», 1923
 На цветущей земле. — : «Новые вехи», 1924
 Голубое и жёлтое. — -: «Пучина», 1925
 Горит земля. — : «Прожектор», 1925
 Нард. — : «Ленгиз», 1925
 Рассказы о двадцатом годе. — : «Огонек», 1925
 Люди земли и воды. — Харьков: «Пролетарий», 1926
 Растрата Глотова // «Красная Новь». — -: «ОГИЗ». — 1926, июль 
 Пути и вёрсты, Л., «Прибой», 1927 (очерки)
 Сын человека. — -: «Гиз», 1927
 Рыбаки. — : «Огонек», 1927
 Марина Веневцева. — : «Огонёк», 1927
 Обычай ветра. — -: «Печатный двор», 1929
 Искатели. — : «Федерация», 1930
 Путина. — : «Федерация», 1930
 Рассказы. — : «Советская литература», 1934
 Мужество. — : «Огонёк», 1934 (повесть «Младость» и рассказ «Мужество») 
 Избранные рассказы. — : «ГИХЛ», 1935
 Дорога на Запад. — : «ГИХЛ», 1940
 Изгнание, повесть. — : «ГИХЛ», 1942; 2-е переработ. изд. — 1947
 Зима 1941 года, 1942 (очерки)
 Простая жизнь. — : «Советский писатель», 1943
 Актриса, рассказы. — : «Огонёк», 1940
 Избранное. — : «Советский писатель», 1948
 Свежий ветер. — : «Советский писатель», 1952
 Дальневосточные  повести. — : «Советский писатель», 1954
 Рассказы.Повести.Воспоминания. — : «ГИХЛ», 1954
 Далёкий друг. — : «Молодая гвардия», 1957
 Старая яблоня. — : «Огонек», 1957
 Повести и рассказы. — : «Советский писатель», 1958
 Ночные поезда. — : «Советский писатель», 1959
 Леванти. — : «Огонек», 1960
 Дорога журавлей. — : «Советский писатель», 1962
 Шум дождя. — : «Советская Россия», 1963
 Сердца своего тень. — : «Советский писатель», 1965
 Три повести. — : «Советский писатель», 1967
 Облачный день над морем. — : «Советская Россия», 1967
 Главы утра. — : «Советский писатель», 1969
 Прилёт птиц. — : «Советский писатель», 1970
 Песня лодочников. — : «Современник», 1971
 Все часы времени. — : «Советский писатель»,1972
 Окно, открытое в сад. — : «Московский рабочий», 1975
 Отражения звёзд. — : «Советский писатель», 1978
 Таяние снегов. — : «Советский писатель», 1980
 Четыре времени года. — : «Советский писатель», 1991
 Собрание сочинений в 6-ти томах. — -: «Гиз», 1928—1930
 Собрание сочинений в 3-х томах. — : «Художественная литература», 1973—1974

Романы 
 Идут корабли. — М.-Л.: «ГИХЛ», 1926; 2-е изд. — 1927
 Отступник // «Новый мир». — 1927. — № 4-8
 Могила неизвестного солдата. — : «Советская литература», 1932
 Великий или Тихий. — : «Советская литература», 1933; «ГИХЛ», 1956
 Сын. — : «ГИХЛ», 1936
 Две жизни. — Москва: «Советский писатель», 1950

Воспоминания 
 Люди и встречи. — Москва: «Московский рабочий», 1957; 2-е изд. — 1961; 3-е изд. — 1965; 4-е изд. — 1980.
 Друзья мои — книги. Заметки книголюба. — : «Искусство», 1962; «Книга»,1966; «Современник», 1976.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Александр Менделеев. Побуждать современников к лучшему. (Лидин в газете «Известия»)

Русские писатели XX века
Писатели СССР
Выпускники Лазаревского института
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Литераторы, известные под псевдонимами
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Библиофилы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище